Lewis Pass ist die geographische Bezeichnung folgender Pässe:

 Lewis Pass (Neuseeland) über die Neuseeländischen Alpen zwischen den Regionen West Coast und Canterbury
 Lewis-Pass (Südgeorgien) auf Südgeorgien im Südatlantik